

Patronyme

 Joseph Thomas de Sorlus de Bart (1735-1796), général de brigade français ;
 Nicolas Thomas de Sorlus-Crause (1734-1813), général de brigade français.

Homonymie de patronyme